«Человек года» () — кинофильм режиссёра Барри Левинсона, вышедший на экраны в 2006 году.

Сюжет 

Том Доббс, популярный ведущий сатирических телешоу на злободневные политические темы, по предложению одной из зрительниц баллотируется на пост Президента США. Благодаря всенародному признанию он оказывается в списке трёх финальных кандидатов в президенты. Его команда из телешоу его поддерживает и помогает устроить предвыборную кампанию, в результате которой популярность Доббса как кандидата резко растёт. Наступает день выборов. Американцы голосуют с помощью электронной системы Делакрой.
Продюсер и друг Доббса Джек Менкен попадает в больницу, и там Доббс, приехавший его навестить, по телевизору узнаёт, что он победил. Победа Доббса не является неожиданностью, народ любит своего комика и доверяет ему. Но победа оказалась такой же случайной, как и вся его затея с выборами. Сотрудница Делакрой, протестировавшая систему, обнаруживает, что в программе по подсчёту голосов есть ошибка. Человеком года должен был стать другой кандидат. Девушку охватывает ужас. Компания предпочитает скрыть ошибку, чтобы избежать скандала, а девушку настоятельно просить молчать. Но та, понимая, что народ обманут, решается рассказать всё новоиспечённому президенту.

В ролях 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2006 года
Фильмы о политиках
Сатирические фильмы
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2006 года
Фильмы о выборах